Cagnola peut faire référence à:
  (1498 – 1517), peintre italien
 Luigi Cagnola (1762-1833), architecte italien
 Tommaso Cagnola (-), peintre italien